La rivière Makara  (en  ) est un cours d’eau situé dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
C’est un affluent de la rivière Huangarua, et une partie du système du fleuve Ruamahanga.  Elle s’écoule vers le nord à partir de sa source dans la chaîne des Monts Aorangi, atteignant la rivière  Huangarua au sud de la ville de Martinborough.

Voir aussi

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références

Cours d'eau dans la région de Wellington